Премия «Спутник» за лучшую женскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм, присуждаемая Международной пресс-академией, вручается ежегодно с 1996 года. В 1999 и 2000 годах премия в данной категории не вручалась. В 2002 и 2003 годах премия была разделена на три подкатегории: «Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме», «Лучшая женская роль второго плана в драматическом телесериале» и «Лучшая женская роль второго плана в комедийном телесериале»; однако уже в 2004 году эти подкатегории вновь были объединены в одну.

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Спутник» лучшую женскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм.

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм
 Премия «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале или фильме
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в телефильме или мини-сериале
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в драме

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

Премия «Спутник»
Списки актёров
Награды актрисам